Monday Night War (in italiano Guerra del lunedì sera) è un termine inglese utilizzato nell'ambito del wrestling professionistico per indicare il periodo storico compreso tra il settembre del 1995 e il marzo del 2001, in cui lo show principale della World Wrestling Federation entrò in competizione a colpi di audience con lo show principale della federazione rivale, la World Championship Wrestling.

Secondo molti appassionati e addetti ai lavori, la Monday Night War ha rappresentato l'età dell'oro degli show televisivi di wrestling negli Stati Uniti d'America.

Storia 
La guerra degli ascolti televisivi tra la World Wrestling Federation e la World Championship Wrestling ebbe inizio nel settembre del 1995 e fu parte di una più grande rivalità tra le due federazioni che incluse l'uso di passaggi di lottatori e altro personale da una fazione all'altra; anche la Extreme Championship Wrestling, sebbene non fosse una diretta protagonista della "guerra", era coinvolta come terzo incomodo.

La Monday Night War ebbe fine nel marzo del 2001, in seguito alla cessione della World Championship Wrestling a Vince McMahon, proprietario della World Wrestling Federation.

Risultati

Ascolti 
Legenda:

  – Vittoria di WWF Raw
  – Vittoria di WCW Nitro
  – Dati non disponibili

Computo totale 
Vittorie di WWF Raw: 155Vittorie di WCW Nitro: 112Dati non disponibili: 24

Terminologia del wrestling
World Championship Wrestling
WWE